Девід Туї (;  18 жовтня 1955) — американський режисер та сценарист.

Фільмографія

Посилання 

Сценаристи США
Кінорежисери США
Уродженці Лос-Анджелеса